

Miejscowości podstawowe w Polsce 
 Wyźrał – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica

Integralne części wsi w Polsce 
 Wyźrał – część wsi Borzęcin w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin
 Wyźrał – część wsi Dąbrowa Szlachecka w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Wyźrał – część wsi Jurczyce w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Wyźrał – część wsi Zelków w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Wyźrał – część wsi Kossowa w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Wyźrał – część wsi Tłuczań w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Wyźrał – część wsi Półwieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice